

Toponyme 

Le Ravi est une rivière de l'Inde et du Pakistan.
Ravi est une frazione de la Province de Grosseto en Toscane.

Nom de personne 
Ravi ou Ravi Bombay est un compositeur de musiques de film indien.
Ravi Shankar est un compositeur indien et joueur de sitar.
 Ravi est un rappeur sud-coréen, membre du boys-band sud-coréen VIXX (빅스).

Cinéma 
Le Ravi (Permette? Rocco Papaleo) est un film italien réalisé en 1971 par Ettore Scola.

Médias 
Le Ravi est un journal mensuel d'actualité et de satire en Provence-Alpes-Côte_d'Azur.

Autres 
Le Ravi, un personnage de la Crèche de Noël.
Ravi, la mascotte des Jeux des îles de l'océan Indien 2007.
 Les magasins Ravi, une chaîne de magasins créée par la société Peugeot pour assurer le ravitaillement de ses ouvriers. Coopérative créée en 1921, elle est revendue au groupe CEDIS en 1983, lui-même absorbé en 1985 par le Groupe Casino

Références

Voir aussi